Alces americanus is een zoogdier uit de familie van de hertachtigen (Cervidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Clinton in 1822. Er is discussie over of dit hert een aparte soort dan wel een ondersoort (Alces alces americanus) van de eland is.

Verspreidingsgebied 
De soort wordt aangetroffen in Rusland, Mongolië, China, Canada en de Verenigde Staten.

Hertachtigen
IUCN-status niet bedreigd